De Houtstraat is een straat in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse stad Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de Vleesstraat in westelijke richting naar het punt waar de Jodenstraat uitkomt op de Oude Markt.

Naamsherkomst 
De straat werd tot in de 16e eeuw Kommerstraat of Kremersstraat genoemd. In die eeuw veranderde de naam in Houtstraat. Over de Maas werd vanuit het zuiden hout getransporteerd. De straat was in de middeleeuwen al een belangrijke handelsstraat, en vanwege het economisch belang van hout werd de straatnaam in de 16e eeuw veranderd.

Geschiedenis 
In 1723 werd aan deze straat de Bank van Leening gevestigd, welke geldt als de oudste bank van de stad. Deze bank werd in 1911 opgeheven. In een van de hoekpanden met de Vleesstraat was vanaf 1829 een postkantoor gevestigd.

Monumenten 
Aan de straat liggen twee gemeentelijke monumenten. Deze zijn:
 Houtstraat 11a/13, Café den Handboog
 Houtstraat 9/11, Puddingfabriek

Trivia 
Volgens een legende zou Valuas hier zijn Vrijburg hebben gebouwd.

Externe links 
 Monumenten op gemeentelijke monumentenwebsite
 Vestingwerken op een kaart uit 1842 met beneden het plein (A2) met het stadhuis (A14) de Hoogstraat.

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo